Clinckhoeff (sneltramhalte), een sneltramhalte in IJsselstein
Clinckhoeff (straat)